46P/Wirtanen – kometa

 Osoby
 Carl Alvar Wirtanen (1910–1990), amerykański astronom.
 Petteri Wirtanen (1986–), fiński hokeista
 Toni Wirtanen (1975–), fiński muzyk

 Zobacz też
 Virtanen